

Musica 
 Pain – gruppo musicale svedese
 Pain – album dei Rhino Bucket del 1994
 Pain – album dei Pain del 1997
 Pain – album dei Rose Tattoo del 2002
 Pain – singolo dei Blackfield del 2003
 Pain – singolo dei Jimmy Eat World del 2004
 Pain – singolo dei Three Days Grace del 2006
 Pain – singolo degli Of Mice & Men del 2016
 Pain – singolo dei The Letter Black del 2017

Persone 
 Connor Pain (1993) – calciatore australiano
 Jeff Pain, propr, Jeffrey Pain (1970) – ex skeletonista canadese
 Mélanie Pain (...) – cantautrice francese
 Pain fitzJohn (...-1137) – nobile anglonormanno
 T-Pain, pseudonimo di Faheem Rasheed Najm (1984) – cantautore, rapper e produttore discografico statunitense

Altro 
 Pain (o Nagato) – personaggio del manga e anime Naruto di Masashi Kishimoto
 Pain – rivista scientifica pubblicata dall'International Association for the Study of Pain (IASP)
 Pain – wrestler italiano
 Pain – videogioco per PlayStation 3
 Pain – cultivar di peperoncino della specie Capsicum chinense

Altri progetti